{{DISPLAYTITLE:2013 BL76}}
2013 BL76 je planetkou nacházející se v Oortově oblaku. Prozatím toho o této planetce není příliš známo a ještě nebyly ani změřeny její základní fyzikální hodnoty jako poloměr a hmotnost. Přesto je prozatím rekordmanem v oběžné době okolo Slunce.

Odkazy

Externí odkazy 
 www.aerith.net  - Sejči Jošida, 2013 BL76, 12. července 2013.
 www.minorplanetcenter.net - IAU minor planet center, 2013 BL76, 12. července 2013

Transneptunická tělesa